Jorge II de Waldeck-Pyrmont (en alemán, Georg II. zu Waldeck und Pyrmont; Weil am Rhein, 20 de septiembre de 1789-Arolsen, 15 de mayo de 1845) fue desde 1813 hasta 1845 príncipe de Waldeck-Pyrmont.

Biografía 
Hijo del príncipe Jorge I de Waldeck-Pyrmont y de su esposa, la princesa Augusta de Schwarzburgo-Sondershausen. 

Su hermano mayor murió en 1795 a la edad de siete años, y Jorge se convirtió en heredero al trono. Ascendió al trono con 23 años en 1813, cuando murió su padre. El 28 de enero de 1814, el príncipe Jorge Enrique emitió una Constitución para la organización del principado Waldeck-Pyrmont, tomando como el nombre oficial del estado a "Principado de Waldeck", dejando en segundo plano el papel del Condado de Pyrmont (que desde 1807 había sido designado como principado).

Esta banal disposición provocó una tormenta de protestas de los propietarios de tierras de la provincia, encabezado por el presidente de los terratenientes, Carl Friedrich von Dalwigk, y finalmente Jorge II se vio obligado a reconocer los dos nombres para el gobierno del estado, además de la separación constitucional de los dos pequeños estados que componían el principado en la convención del 3 de julio de 1814.

Jorge II murió en Arolsen el 15 de mayo de 1845.

Matrimonio y descendencia 

Jorge II se casó el 26 de junio de 1823 en el castillo de Schaumburg con la princesa Emma de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (1802-1858). Sus hijos fueron:
Augusta Amalia Ida (1824-1893), casada en 1848 con el príncipe Alfredo de Stolberg-Stolberg (1820-1903).
José Federico Enrique (1825-1829).
Herminia (1827-1910), casada en 1844 con el príncipe Adolfo I de Schaumburg-Lippe (1817-1893). 
Jorge Víctor (1831-1893), príncipe de Waldeck-Pyrmont. Casado en primeras nupcias en 1853 con la princesa Elena de Nassau (1831-1888), y en segundas nupcias en 1891 con la princesa Luisa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1858-1936). 
Wolrado Melander (1833-1867).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Jorge II de Waldeck-Pyrmont

Príncipes de Waldeck-Pyrmont
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX